Tel Aviv  steht für:

 die Stadt Tel Aviv-Jaffa, eine Großstadt in Israel
 den Bezirk Tel Aviv
 ein Instrumental-Musikstück auf dem Album Duran Duran der Band Duran Duran
Tel Aviv – Journal of the Institute of Archaeology, eine wissenschaftliche Zeitschrift für Archäologie der Universität Tel Aviv